Гвахария — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гвахария, Георгий Виссарионович (1901—1937) — революционер, государственный деятель, директор Макеевского металлургического завода.
 Гвахария, Нодар Валерьянович (1932—1996) — советский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР.